А́нгел — существо, выражающее волю Бога. Также может означать:

Персоналии

Фамилия 
 Иоанн Ангел — византийский аристократ, генерал и наместник.
 Исаак II Ангел (ок. 1156—1204) — византийский император.
 Ангел, Андрей (род. 1989) — румынский саночник.
 Ангел, Бьянка (род. 1985) — румынская конькобежка.
 Ангел, Димитрие (1872—1914) — румынский поэт.
 Ангел, Евгений Петрович (1897—1919) — атаман, один из руководителей повстанческого движения на Украине.
 Ангел, Каталин (род. 1974) — румынский футболист, тренер.
 Ангел, Луминица (род. 1968) — румынская певица.
 Ангел, Марк (род. 1991) — нигерийский комик, сценарист и видеоблогер.
 Алексей Ангел Филантропен — кесарь, правитель Фессалии с 1373 по 1390 годы в качестве вассала Византийского императора.
 Мануил Ангел Филантропен — кесарь, последний правитель Фессалии с 1390 по 1393 годы в качестве вассала Византийского императора.

Имя 
 Ангел — мужское имя.
 Богданович, Ангел Иванович
 Лилов, Ангел
 Ангел (Анастасиу) — греческий православный иерарх, митрополит Авлонский.

Персонажи 
 Ангел — враждебно настроенные к людям существа, появляющиеся в аниме и манге «Евангелион».
 Ангел — вымышленный персонаж, герой сериала «Баффи — истребительница вампиров» и сериала «Ангел».
 Ангел — вымышленный персонаж видеоигры 2016 года Overwatch, разработанной компанией Blizzard Entertainment.

Искусство

Фильмы 
 «Ангел» () — художественный фильм с Марлен Дитрих режиссёра Эрнста Любича (США, 1937).
 Ангел (фильм, 1967) — киноновелла режиссёра Андрея Смирнова в киноальманахе «Начало неведомого века».
 «Ангел» () — художественный фильм французского режиссёра Франсуа Озона (Великобритания, Франция, Бельгия, 2007).
 «Ангел» — художественный фильм российского режиссёра Дмитрия Фёдорова (Россия, 2011).
 «Ангел» — художественный фильм Пьера Альмадовара (Аргентина, 2018).
 «Ангел» () — телесериал, спин-офф телесериала «Баффи — истребительница вампиров» (США, 1999—2004):
 «Ангел» — американский телесериал, сезон 1
 «Ангел» — американский телесериал, сезон 2
 «Ангел» — американский телесериал, сезон 3
 «Ангел» — американский телесериал, сезон 4
 «Ангел» — американский телесериал, сезон 5
 «Ангел Артур» () — венгерский рисованный мультипликационный сериал.
 «Ангел тьмы» () — фантастический боевик режиссёра Крэйга Р. Бэксли (США, 1990).
 «Ангел-А» () — чёрно-белый художественный фильм (Франция, 2005).
 «Ангел» () — фильм режиссёра Луиса Ортеги (Аргентина, Испания, 2018).

Музыка 
 «Angel» — песня Мадонны с альбома «Like a Virgin».
 «Angel» — песня, с которой Мика Ньютон представила Украину на песенном конкурсе Евровидение 2011.

Изображения 
 Ангел — негеральдическая гербовая фигура.

Прочее 
 Ангел — статуя, созданная Микеланджело.

См. также 
  — немецкая фамилия, означающая «ангел».
 
 
 
 
 
 
 Архангел
 
 
 
 Бизнес-ангел